Flatwoods ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Flatwoods (Alabama)
 Flatwoods (Arkansas)
 Flatwoods (Illinois)
 Flatwoods (Kentucky)
 Flatwoods (Louisiana)
 Flatwoods (Missouri)
 Flatwoods (Pennsylvania)
 Flatwoods (Tennessee)
 Flatwoods (Virginia)
 Flatwoods (Virginia)
 Flatwoods (West Virginia)
 Flatwoods Township (Ripley County, Missouri)